Cambise I di Persia – re di Persia dal 580 al 559 a.C.
 Cambise II di Persia – re dei Re dal 529 al 522 a.C.
 Cambise – opera di Domenico Scarlatti